Ferrio est un patronyme porté notamment par :

 Gianni Ferrio (1924-2013), compositeur et chef d'orchestre italien ;
 Jorge Ferrío (né en 1976), coureur cycliste espagnol.